Орел степовий — хижий птах родини яструбових.
 «Орел степовий» — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Орел степовий» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.